Делья:

 Делья — коммуна в Италии, располагается в регионе Сицилия
 Делья Торре, Хосе — аргентинский футболист, защитник.